Hamburg European Open 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2019 z cyklu Hamburg European Open rozgrywany w dniach 22–28 lipca 2019 roku w Hamburgu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 855 490 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Niemczech